Lockington (East Riding of Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap East Riding of Yorkshire
 Lockington (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio